VN est un code pouvant signifier : 
 VN Vietnam,
 selon les noms de domaines internet : .vn ;
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 VN Vietnam Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.

VN est un sigle pouvant signifier :
 Vanadium nitride (en français : nitrure de vanadium), un composé chimique ;
 Vanilla Ninja, un groupe de musique estonien ;
 Visual novel, un type de jeu vidéo ;
 Volvo VN, un camion du constructeur suédois Volvo Trucks. 
Code